El manantial puede referirse a:

Significado 
 El Manantial, fuente natural de agua que brota de la tierra o entre las rocas;

Literatura, cine, radio y televisión 
 El manantial (1943), título de una novela de Ayn Rand;
 El manantial (1949), película basada en la novela homónima de Ayn Rand;
 El manantial (1995), telenovela colombiana protagonizada por Astrid Carolina Herrera y Luis Mesa;
 El manantial (2001), telenovela mexicana protagonizada por Adela Noriega y Mauricio Islas;

Localidades

En Argentina 
 El Manantial, localidad y comuna rural de la provincia de Tucumán;

En Colombia 
 El Manantial, localidad del departamento de Caldas;

En Panamá 
 El Manantial, localidad de la provincia de Los Santos;

Otros 
 El Manantial S.A. de C.V., compañía de refrescos ubicada en la ciudad del Rosario, Sinaloa.